Яросла́вское — название населённых пунктов в России.

 Ярославское — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Ярославское — село в Притобольном районе Курганской области.
 Ярославское — село в Алапаевском районе Свердловской области.
 Ярославское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Ярославскому району.

См. также 
 Ярославское восстание
 Ярославское княжество
 Ярославское наместничество
 Ярославское сельское поселение
 Ярославское сражение
 Ярославское шоссе
 Ярославский
 Ярославская